Дру-Сен-Баль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10131.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к востоку от Парижа, в 65 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 23 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 306 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 213 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 169 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 76,8 %). Из 169 активных работали 158 человек (89 мужчин и 69 женщин), безработных было 11 (3 мужчины и 8 женщин). Среди 44 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Памятник истории с 1987 года
 Церковь XII века. Памятник истории с 1986 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об